Сезона 2006/07. Серије А, прве италијанске фудбалске професионалне лиге, почела је 10. септембра 2006. године. Требало је да почне 26. и 27. августа, али је почетак одложен због скандала из претходне сезоне.

Ово је био 104. италијански шампионат, први без Јувентуса, а 75. лига Серије А. 22. априла 2007. године, Интер је постао шампион Серије А, победивши Сијену, пошто је пораз Роме од Аталанте оставио Интер у предности од 16 поена са пет утакмица до краја сезоне.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2006/2007

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

<small><sup>1</sup> Лацију одузета 3 бода пре почетка првенства</small>

2 Милану одПриступљено 8. бодова пре почетка првенства

3 Милан се квалификовао директно у Лигу Шампииона као њен победник

4 Фиорентини одПриступљено 15. бодова пре почетка првенства

5 Ређини одПриступљено 11. бодова пре почетка првенства

6 Сијени одузет 1 бодова пре почетка првенства

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2006/07. у италијанском фудбалу